Бондаренкове — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Бондаренкове — селище, Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада